Fundació Hispano Cubana, organització privada sense ànim de lucre d'amistat entre espanyols i l'oposició cubana
 FHC també és l'acrònim de Fernando Henrique Cardoso, polític brasiler